La Fiat Elba était une automobile fabriquée par le constructeur italien Fiat pour le marché d'Amérique du Sud, dans ses usines d'Argentine et du Brésil, à partir de la fin de l'année 1987.

Berline commerciale de type break, elle était la version commerciale et familiale de la Fiat Duna, construite dans ces mêmes pays depuis 1986. Elle reprenait la base de la Fiat Uno, modèle très connu en Europe, mais dans une version adaptée aux conditions locales. Cette version break fut beaucoup exportée, notamment en Europe.

Présentée au mois de février 1987, à l'origine pour satisfaire à la demande des marchés argentins et brésiliens d'une voiture avec coffre, la Fiat Duna remplaçait la Fiat 127 dans ses versions Brio et Panorama. La version familiale de la Fiat Duna a existé sous le nom de Duna SW.

Disponible avec trois moteurs : deux à essence et/ou alcool de 1 116 et  et un diesel de , elle connut un succès honorable dans les pays où elle fut exportée. Il faut signaler que ce modèle ne fut jamais construit avec conduite à droite.

Au mois de , Fiat décide d'interrompre la commercialisation de la gamme Duna en Europe sous son nom et la distribua sous la marque Innocenti qui fait partie de sa galaxie, sous le nom de Innocenti Elba. Elle sera fabriquée encore pendant quelques années en Argentine et au Brésil jusqu'en 1999 et distribuée sous le nom de Fiat Premio.

C'est la gamme Fiat Palio qui lui succéda sur tous les marchés mondiaux, puisque la Fiat Palio, voiture mondiale de Fiat, connue sous le nom de projet 178 est construite dans plus de 15 pays dans le monde.

Elba
Elba
Automobile des années 1980
Automobile des années 1990

en:Fiat Elba